Лига 2 Футбольной лиги 2005/06 () — 2-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Третьим дивизионом является Вторая Футбольная лига. По результатам сезона в Первую футбольную лигу выйдут три команды и ещё победитель Плей-офф Второй Футбольной лиги. Две команды занявшие самые низшие места покинут Футбольную лигу и переидут в Национальную конференцию.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Второй лиги 
Клубы, вышедшие в Первую Футбольную лигу
 Йовил Таун
 Сканторп Юнайтед
 Суонси Сити
 Саутенд Юнайтед

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию
 Киддерминстер Харриерс
 Кембридж Юнайтед

Во Вторую лигу 
Клубы, выбывшие из Первой Футбольной лиги
 Торки Юнайтед
 Рексем
 Питерборо Юнайтед
 Стокпорт Каунти

Клубы, вышедшие из Национальной конференции
 Барнет
 Карлайл Юнайтед

Турнирная таблица

Плей-офф

Бомбардиры 

Источник

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Второй Футбольной лиги

2005
Футбол в Англии в сезоне 2005/2006
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006